Трес-Риус:

 Трес-Риус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.
 Трес-Риус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.